Dinidoridae — семейство клопов из надсемейства щитников (Pentatomoidea). Известно около 100 видов, разделённых на 2 подсемейства.

Распространение 
Встречаются, в основном, в Афротропике и Юго-Восточной Азии, а также в и Австралии и Неотропике.

Описание 
Клопы яйцевидно-эллиптически формы, верх гладкий. Длина от 9 до 27 мм. Голова с боков килевидная. Усики 4- или 5-члениковые, не менее 2 предвершинных сегмента уплощены; усиковые бугорки (места прикрепления) размещены ниже боковых краев головы, не видны сверху. Скутеллюм короткий, достигает примерно половины длины брюшка; мембрана переднего крыла часто с сетчатым жилкованием. Переднеспинка и коннексива брюшка без боковых отростков; переднебоковые углы скутеллюма без вдавлений; брюшная коннексива не бугорчатая; шипы на ногах часто редуцируются до спикул. Лапки 2- или 3-члениковые.
Все виды фитофаги.

Систематика 
Dinidoridae были впервые описаны как группа Dinodorida в ранге подсемейства шведским энтомологом Карлом Столем в 1867 году. Известен ископаемый род †Dinidorites Cockerell, 1921, который не включён ни в одно из подсемейств. До конца XIX века Dinidoridae рассматривались в качестве подсемейства в составе Pentatomidae. Лишь Lethierry and Severin (1893—1896) назвали его Dinidoridae.

Классификация 
 Dinidorinae Stål, 1868
 триба Amberianini J.A. Lis & Kocorek, 2014
 Amberiana Distant, 1911 — Мадагаскар, 2 вида
 триба Dinidorini Stål, 1868
 Colpoproctus Stål, 1870 — Африка, 5
 Colporidius Lis, 1990 — Сулавеси, 1 (Colporidius aeneus (Walker, 1868))
 Coridiellus Lis, 1990 — Африка, 6
 Coridius Illiger, 1807 — Африка, Мадагаскар, Австралия, 34
 Cyclopelta Amyot & Serville, 1843 — Африка, Азия, 13
 Dinidor Latreille, 1829 — Неотропика, 7
 Patanocnema Karsch, 1892 — Африка, 4
 Sagriva Spinola, 1850 — Азия, 1 (Sagriva vittata Spinola, 1850)
 триба Thalmini Nuamah, 1982 (включает 3 рода и 3 вида; все имеют 2-члениковые лапки).
 Folengus Distant, 1914 — Новая Гвинея, 1 (Folengus papuensis Distant, 1914)
 Thalma Walker, 1868 — Австралия, Новая Гвинея, 1 (Thalma biguttata Walker, 1868)
 Urusa Walker, 1868 — Индонезия, 1 (Urusa crassa Walker, 1868)

 Megymeninae Amyot & Serville, 1843
 триба Byrsodepsini Kocorek & Lis, 2000
 Byrsodepsus Stål, 1872 — Азия, 2
 триба Eumenotini Bergroth, 1907
 Afromenotes Kment & Kocorek, 2014  — Африка, 1 (Afromenotes hirsuta Kment & Kocorek, 2014)
 Eumenotes Westwood, 1847 — Азия, 1 (Eumenotus obscura Westwood, 1844)
 триба Megymenini Amyot & Serville, 1843
 Doesbergiana Durai, 1987 — Борнео, 1 (Doesbergiana borneoensis Durai, 1987)
 Megymenum Guérin-Méneville, 1831 — Азия, Австралия, около 20 видов

Филогения 
Исследование филогенетических отношений надсемейства Pentatomoidea, проведённого в 2008 году указывает на то, что Tessaratomidae и Dinidoridae представляли собой монофилетическую группу. Однако сложности в получении достаточного количества материалов для проверки для обеих групп оставляет этот вопрос окончательно нерешенным.

Ниже приводится морфологический филогенетическое дерево надсемейства Pentatomoidea по данным работы Grazia et al. (2008). Взаимосвязи Dinidoridae и Tessaratomidae (выделены жирным шрифтом) показаны пунктирными линиями, обозначающими неопределенный статус.

Примечания

Литература 
 Durai, P.S.S., 1987. A revision of the Dinidoridae of the world (Heteroptera: Pentatomoidea). Orient. Insects 21, 163—360.
 Lis, J.A., 1990. New genera, new species, new records and checklist of the Old World Dinidoridae (Heteroptera, Pentatomoidea). Ann. Upper Silesian Mus., Entomol. 1, 103—147.
 Rolston, L.H., Rider, D.A., Murray, M.J., Aalbu, R.L., 1996. Catalog of the Dinidoridae of the World. Papua New Guinea J. Agric. For. Fish. 39, 22-101.

Ссылки 
 family Dinidoridae . speciesfile.org
 Biolib.cz: family Dinidoridae Stål, 1868 

 
Семейства насекомых